Ville ima više značenja:
 Ville, Alessandria
 Ville, Ancona
 Ville, Arezzo
 Ville, Lucca
 Ville, Pesaro-Urbino
 Ville, Pistoia
 Ville, Rieti
 Ville, Savona
 Ville, Trento